Shootout 

 Shootout (Schlacht), mit Waffen ausgetragene Auseinandersetzung (siehe Western, manchmal der Showdown)
 Shootout – Keine Gnade, Actionfilm aus dem Jahr 2012
 Shootout (Poker), Spielweise in einem Pokerturnier
 Shootout (Eishockey), Methode, um ein Spiel zu entscheiden, siehe Penalty (Eishockey)#Shootout
 Shootout (Hockey), Methode, um ein Spiel zu entscheiden, siehe Hockey#Shoot-Out
 Snooker Shoot-Out, Snookerturnier
 Shootout oder Penalty, Spielentscheidung nach Unentschieden beim Karambolage-Billard, siehe Liste der Karambolage-Begriffe#P